Canlaon bezeichnet:

 Canlaon City, Stadt
 Kanlaon, Vulkan